Mesocoelium är ett släkte av plattmaskar. Mesocoelium ingår i familjen Mesocoeliidae. 

Mesocoelium är enda släktet i familjen Mesocoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Mesocoelium